Centruroides — род скорпионов из семейства бутиды. Многочисленные виды рода широко распространены на юге США, в Мексике, Центральной Америке, на Антильских островах и в северной части Южной Америки. Некоторые известны своим интересным окрасом или большим размером (для бутид); большинство, если не все, сильно флуоресцируют при ультрафиолетовом освещении, за исключением периода линька. Род включает несколько очень ядовитых видов, и из-за них, как известно, бывают смертельные случаи среди людей. Яд мексиканского скорпиона Centruroides limpidus limpidus содержит нейротоксины Cll1 и Cll2.

Виды 
Количество видов, признанных действительными, может варьировать. Род очень разнообразен, включает не менее 70 видов:
 Centruroides alayoni Armas, 1999
 Centruroides anchorellus Armas, 1976
 Centruroides arctimanus (Armas, 1976)
 Centruroides baergi Hoffmann, 1932
 Centruroides balsasensis Ponce & Francke, 2004
 Centruroides bani Armas & Marcano Fondeur, 1987
 Centruroides baracoae Armas, 1976
 Centruroides barbudensis (Pockock, 1898)
 Centruroides bertholdii (Thorell, 1876)
 Centruroides bicolor (Pocock, 1898)
 Centruroides caribbeanus Teruel and Myers, 2017
 Centruroides chamulaensis Hoffmann, 1932
 Centruroides chiapanensis Hoffmann, 1932
 Centruroides edwardsii (Gervais, 1843)
 Centruroides elegans (Thorell, 1876)
 Centruroides exilicauda (Wood, 1863)
 Centruroides exilimanus Teruel & Stockwell, 2002
 Centruroides exsul (Meise, 1934)
 Centruroides fallassisimus Armas & Trujillo, 2010
 Centruroides farri Armas, 1976
 Centruroides flavopictus (Pocock, 1898)
 Centruroides fulvipes (Pocock, 1898)
 Centruroides galano Teruel, 2001
 Centruroides gracilis (Latreille, 1804)
 Centruroides granosus (Thorell, 1876)
 Centruroides guanensis Franganillo, 1930
 Centruroides hentzi (Banks, 1900)
 Centruroides hirsuticauda Teurel, 2011
 Centruroides hirsutipalpus Ponce-Saavedra & Francke, 2009
 Centruroides hoffmanni Armas, 1996
 Centruroides infamatus (C. L. Koch, 1844)
 Centruroides insulanus (Thorell, 1876)
 Centruroides jaragua Armas, 1999
 Centruroides jorgeorum Santiago-Blay, 2009
 Centruroides koesteri Kraepelin, 1911
 Centruroides limbatus (Pocock, 1898) 
 Centruroides limpidus (Karsch, 1879)
 Centruroides luceorum Armas, 1999
 Centruroides mahnerti Lourenço, 1983
 Centruroides marcanoi Armas, 1981
 Centruroides margaritatus (Gervais, 1841)
 Centruroides mariaorum Santiago-Blay, 2009
 Centruroides meisei Hoffmann, 1939
 Centruroides melanodactylus Teruel, 2001
 Centruroides morenoi Mello-Leitao, 1945
 Centruroides navarroi Teruel, 2001
 Centruroides nigrescens (Pocock, 1898)
 Centruroides nigrimanus (Pocock, 1898)
 Centruroides nigropunctatus Teruel, 2006
 Centruroides nigrovariatus (Pocock, 1898)
 Centruroides nitidus (Thorell, 1876)
 Centruroides noxius Hoffmann, 1932
 Centruroides ochraceus (Pocock, 1898)
 Centruroides orizaba Armas & Martin-Frias, 2003
 Centruroides ornatus Pocock, 1902
 Centruroides pallidiceps Pocock, 1902
 Centruroides platnicki Armas, 1981
 Centruroides pococki Sissom & Francke, 1983
 Centruroides polito Teruel, 2007
 Centruroides rileyi Sissom, 1995
 Centruroides robertoi Armas, 1976
 Centruroides sasae Santiago-Blay, 2009
 Centruroides schmidti Sissom, 1995
 Centruroides sculpturatus Ewing, 1928
 Centruroides serrano Santibanez-Lopez & Ponce-Saavedra, 2009
 Centruroides sissomi Armas, 1996
 Centruroides spectatus Teruel, 2006
 Centruroides stockwelli Teruel, 2001
 Centruroides suffusus Pocock, 1902
 Centruroides tecomanus Hoffmann, 1932
 Centruroides testaceus (De Geer, 1778)
 Centruroides thorellii (Kraepelin, 1891)
 Centruroides tuxtla Armas, 1999
 Centruroides underwoodi Armas, 1976
 Centruroides vittatus (Say, 1821)

Примечания 

Buthidae